«Хи́мик» — украинский футбольный клуб из города Северодонецка (Луганская область).

В 1960—1973 и 1991 годах команда выступала в чемпионатах СССР. В 1992—1998 выступала в первой лиге чемпионата Украины. С 2004 года выступает в чемпионате Луганской области.

История 

Команда «Химик» была создана в 1949 году на базе Северодонецкого ордена Ленина химического комбината.

С 1954 года принимал участие в первенствах Украины среди коллективов физкультуры. В 1960 году «Химик» получил статус команды мастеров класса «Б». За девять сезонов футболисты «Химика» провели 314 игр. Лучшее место в зоне — первое в 1967 и 1970 годах. Худшее — 12-е в 1960 году.

В 1967 году команда была награждена «Рубиновым кубком». «Химик» забил 92 мяча.

В 1968—1969 годах команда выступала во второй группе класса «А», где провела 82 встречи. Дебют «Химика» был успешным. Среди 21 команды он занял 12 место. Но уже в следующем году выбыл из группы сильнейших.

В 1970 году команда стала чемпионом УССР в классе «Б» и добилась права выступать во второй лиге класса «А».

Во второй лиге команда провела три сезона. Лучшее место — десятое.

1973 год стал последним годом выступлений «Химика» в чемпионате СССР. С 1974 года он выступал в любительских республиканских и областных турнирах.

В 1991 году после решения Федерации футбола Украины команда «Химик» была включена в состав второй лиги.

В первом чемпионате Украины «Химик» получил место в первой лиге. Там же команда провела следующие 5 сезонов, после чего снялась с соревнований. После некоторого перерыва продолжила выступления на любительской арене.

Достижения 
 Чемпионат УССР
  Чемпион (1): 1970
  Серебряный призёр (1): 1967

Главные тренеры 
 Александр Загрецкий (1960)
 Пётр Боголюбов (1961)
 Александр Алпатов (1963—1964)
 Иван Федосов (1965)
 Евгений Пестов (1965—1966)
 Евгений Пестов (1968)
 Алексей Расторгуев (1968—1971)
 Виктор Кирш (1969)
 Виктор Гуреев (1972—1973)
 Владимир Корсунский (1987)
 Виктор Рубан (1988)
 Вадим Добижа (1991)
 Юрий Ванкевич (1992)
 Станислав Гончаренко (1993)
 Анатолий Оленев (1994)
 Юрий Ванкевич (1994—1995)
 Юрий Коваль (1996)
 Юрий Ванкевич (1996—1997)
 Николай Куринный (1997—2012)
 Алексей Городов (2013—2016)

Выступления

См. также 
 ФК «Молния» Северодонецк

Ссылки 
 Здание клуба Химик
 Профиль на сайте footballfacts.ru

ФК «Химик» Северодонецк
Футбольные клубы СССР
Спортивные клубы Северодонецка
Футбольные клубы Украины, прекратившие существование
Футбольные клубы Луганской области